«Христос и грешница» — название нескольких картин:
 «Христос и грешница» — картина Тициана, написанная в 1508—1510 годах.
 «Христос и грешница» — картина Рембрандта, написанная в 1644 году.
 «Христос и грешница» — картина Габриеля Метсю, написанная в 1653 году.
 «Христос и грешница» — картина Никола Пуссена, написанная в 1653 году.
 «Христос и грешница» — альтернативное название картины Генриха Семирадского «Грешница», оконченной в 1873 году.
 «Христос и грешница» («Кто без греха?») — картина Василия Поленова, оконченная в 1888 году. См. также 
 Христос и грешница
 Христос и женщина, уличённая в прелюбодеянии — картина Питера Брейгеля (Старшего)